Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1985 kam es bei den Langlauf-Bewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km 

Weltmeister 1982:  / Olympiasieger 1984: 

Datum: 22. Januar 1985, 09.30 h

Teilnehmer: 91 genannt; 86 gewertet;

Rang drei von De Zolt war die beste Platzierung eines italienischen Langläufer seit der Goldmedaille von Franco Nones über 30 km bei den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble. Der 35-jährige Juha Mieto kam lediglich auf den 52. Rang.

Quellen 
 Herren Langlauf 15 km 22. Januar 1985 – Offizielles Ergebnis, FIS
 Men 15km Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 25. Mai 2020

30 km 

Weltmeister 1982:  / Olympiasieger 1984: 

Datum: 18. Januar 1985, 9.30 h

Teilnehmer: 82 genannt; 81 gestartet; 75 gewertet;

Svan lag nach 19,7 km mit 43,6 Sekunden Rückstand Kirvesniemi nur auf Rang 6.

Eine Besonderheit war die Teilnahme des Schlagersängers Costa Cordalis, der als einziger für Griechenland startete.

Quellen 
 30 km Langlauf Herren 18. Januar 1985 – Offizielles Ergebnis, FIS
 Men 30km Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 25. Mai 2020

50 km 

Weltmeister 1982:  / Olympiasieger 1984: 

Datum: 27. Januar 1985, 9.30 h

Teilnehmer: 60 genannt; 58 gewertet;

Sieger Svan fixierte mit seiner Siegerzeit einen neuen (inoffiziellen) Weltrekord.

Quellen 
 Langlauf Herren 50 km 27. Jaenner 1985 – Offizielle Rangliste, FIS
 Men 50km Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 25. Mai 2020

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1982:  (Lars Erik Eriksen, Ove Aunli, Pål Gunnar Mikkelsplass, Oddvar Brå)

Olympiasieger 1984:  (Thomas Wassberg, Benny Kohlberg, Jan Ottosson, Gunde Svan)

Datum: 24. Januar 1985, 10 h

16 Staffeln gewertet.

Die italienische Staffel begann nicht verheißungsvoll, denn Startläufer Albarello verhedderte sich beim Start mit Jochen Behle, hatte 40 Sekunden Rückstand, lag aber dann doch in Führung; erst 800 Meter vor dem Ziel wurde Ploner von Aunli überholt. Großen Jubel gab es auch bei den Österreichern, die ein Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen in Sarajewo als Elfte einen Rückstand von über 9 Minuten aufgerissen hatten.

Quellen 
 Herren 4 x 10 km Staffel 24. Jänner 1985 – Inoffizielle Rangliste, FIS
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1985 Seefeld (AUT) auf todor66.com, abgerufen am 25. Mai 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb